Porsö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Porsö, Raseborg, Nyland, 
 Porsö, Ingå, Nyland,

Se även
Porsön

Robotskapade Finlandförgreningar